Севастопольская — названия в честь города Севастополь.

Названия станций метро:
 «Севастопольская» — станция Московского метрополитена

Географические названия:
 Севастопольская — станица в Адыгее
 Севастопольская улица — названия улиц в ряде городов
 Севастопольская площадь в ряде городов
 Севастопольская бухта в Севастополе.

См. также 
 Реомюр-Себастополь — станция Парижского метрополитена, названная по Севастопольскому бульвару в Париже.
 Севастопольский проспект